Bockius ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Bockius (* 1941), deutscher Jazzmusiker
 Ronald Bockius (* 1959), deutscher Prähistoriker